

Населені пункти та їхні частини
 Вістка — село в гміні Стшельце-Вельке Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Вістка — село в гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Вістка — лісова осада в гміні Паєнчно Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки